Ленотр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ленотр, Андре (1613—1700) — французский ландшафтный архитектор.
 Ленотр, Гастон — французский повар, кондитер, предприниматель, автор нескольких поваренных книг.